Уганда се први пут појавила на Олимпијским играма 1956. и од тада Уганда је пропустила само једне Летње олимпијске игре 1976., када се придружила бојкоту Новог Зеланда од стране афричких земаља.

На Зимске олимпијске игре Уганда никада није слала своје представнике. Представници Уганде, закључно са Олимпијским играма одржаним 2016. године у Рио де Женеиру, су освојили 7 олимпијских медаља, од тога две златне.

Национални олимпијски комитет Уганде (-{Uganda Olympic Committee}-) је основан 1950. а признат од стране МОК 1956. године.

Медаље

Преглед освојених медаља по спортовима на ЛОИ

Освојене медаље на ЛОИ

Освајачи медаља на ЛОИ

Спољашње везе 
 
 

Уганда на олимпијским играма